Maximumprinzip bezeichnet:
 in der Volkswirtschaftslehre das ökonomische Prinzip
 Maximumprinzip (Mathematik), in der Mathematik eine Aussage über die Lösungen gewisser Differentialgleichungen
das Maximumprinzip von Pontrjagin in der Theorie der Optimalen Steuerung
 in der IT-Sicherheit wird der jeweils höchste Schutzbedarf eines Objektes (Anwendung, Arbeitsplatzrechner, Server, Raum) bezüglich Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit auf das übergeordnete Objekt übertragen